Surdo - pessoa acometida de surdez
Surdez - deficiência auditiva
Surdo (instrumento musical)
O Surdo - samba composto por Totonho e Paulinho Resende.
Ou ainda:
Fonação surda
Timbalão de chão - tambor cilíndrico de som grave, também chamado de "surdo"

Desambiguação